Brix, családnév
 Adolf Brix (1798–1870) német matematikus, mérnök
 Brix-fok vagy cukorfok (jelölése °Bx) az oldatok cukortartalmának hagyományos mértékegysége
Földrajz
 Franciaország
 Brix, település Manche megyében